Robert Harling (?-1435) – militare inglese
 Robert Harling (1910-2008) – tipografo britannico
 Robert Harling (1951) – scrittore statunitense